Закон притяжения:

 Закон притяжения — физический закон.
 Закон притяжения — в философии Нового мышления.

См. также 
 «Законы привлекательности» (фильм, 2004)
 Электростатика